Ludus (widowisko) – (łac. ludus = gra, widowisko, zabawa, rozrywka) – nazwa widowisk w starożytnym Rzymie oraz w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych;
 Luduş – miasto w rumuńskim Siedmiogrodzie;
 Ludus Magnus lub  Wielka Szkoła Gladiatorska – największa gladiatorska arena w Rzymie, zbudowana przez cesarza Domicjana (81-96);
 Ludus de Antichristo – dramat liturgiczny z ok. 1160, zawierający ostrzeżenie przed Antychrystem;
 Ludus latrunculorum – starorzymska gra planszowa
 Ludus tonalis – cykl utworów fortepianowych Paula Hindemitha.